Hanford – wieś w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Hanford – miasto w USA, w stanie Kalifornia
 Hanford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w Stoke-on-Trent
 Hanford – dawna miejscowość w USA, w stanie Waszyngton